Riri bezeichnet: 
 Riri (Reissverschlussproduzent), ein Schweizer Unternehmen

Riri ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Muriithi Riri (* 1973), kenianischer Marathonläufer